Euthymenes () ist der Name von:

 Euthymenes, griechischer Seefahrer und Autor
 Euthymenes (Archon) aus Athen
 Euthymenes (Olympionike) aus Mainalos
 Euthymenes (Chronist)